Раднер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раднер, Гилда (28 июня 1946, Детройт — 20 мая 1989, Лос-Анджелес) — американская актриса, комедиантка, сценарист и певица.
 Раднер, Мария (7 мая 1981 — 24 марта 2015) — немецкая оперная певица.